Il singolare del torneo di tennis USTA LA Tennis Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Amer Delić che ha battuto in finale Alex Bogomolov, Jr. 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Robert Kendrick (primo turno)
 Sam Warburg (primo turno)
 Amer Delić (Campione)
 Kevin Kim (primo turno)

 Alex Bogomolov, Jr. (finale)
 Thiago Alves (semifinali)
 Colin Ebelthite (secondo turno)
 Ryan Sweeting (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

USTA LA Tennis Open 2008